

Servizio di corrispondenza 
 Posta – servizio di trasporto e recapito di lettere e pacchi
 Posta elettronica – servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso alla rete
 Posta pneumatica – meccanismo di recapito di oggetti (tipicamente messaggi), per mezzo di contenitori cilindrici che vengono propulsi attraverso una rete di tubi tramite l'aria compressa oppure il vuoto generato da pompe

Geografia
 Italia
 Posta – comune in provincia di Rieti
 Postino – frazione del comune lombardo di Dovera
 Posta – l'unica frazione di Lastebasse in provincia di Vicenza
 Posta Fibreno – comune in provincia di Frosinone

 Romania
 Poșta Câlnău – comune del distretto di Buzău

Altro 
 Posta – client di posta elettronica per sistemi Windows
 Posta – quotidiano turco

Pagine correlate 
 Postal (disambigua)

Altri progetti